Караба́новщина — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.

Входит в состав Новомихайловского сельского поселения. Население — 45 жителей (2007 год).

География 
Расположена в западной части области в 12 км к западу от Монастырщины, в 51 км западнее автодороги  Орёл — Витебск. В 53 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Энгельгардтовская на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена от них в сентябре 1943 года.

См. также 
 Карабаново

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района